Okręty US Navy o nazwie USS "Kimberly", pochodzącej od Lewis Ashfield Kimberly:

 Pierwszy "Kimberly" (DD-80) był niszczycielem typu Wickes, który był w służbie w latach 1918-1922
 Drugi "Kimberly" (DD-521) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1954

Kimberly